Amped puede referirse a:

Amped: Freestyle Snowboarding: un videojuego de snowboarding exclusivo de Xbox.
Amped 2: la secuela del videojuego Amped: Freestyle Snowboarding.
Amped 3: la tercera parte de Amped: Freestyle Snowboarding.